Paradasys är ett släkte av bukhårsdjur. Paradasys ingår i familjen Lepidodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Paradasys